A 2000–2001-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 67. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Pogoń Szczecin, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. Az Orlen Płock, és a Ruch Radzionków kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

2001
Lengyel 1